Baudrillart ist der Nachname von mehreren Personen:

Alfred Baudrillart (1859–1942), französischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche
Henri Baudrillart (1821–1892), französischer Nationalökonom
Jacques Joseph Baudrillart (1774–1832), französischer Agronom, Forstverwalter und Autor

Siehe auch:
Baudrillard